Финансовая гей-сеть была создана Вальтером Шубертом () в апреле 1998 года. Эта организация была создана для выявления работодателей, практикующих дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Эта организация была первой гей-ориентированной компанией, которая дала рекламу в газете The Wall Street Journal 18 февраля 2000 года. Компания совмещает гей-активность с гей-маркетингом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный интернет-сайт организации

ЛГБТ-организации США
Профессиональные объединения ЛГБТ